Odum (Georgia), USA
 Ødum, Denemarken
 Eugene Odum, Amerikaans ecoloog